Freedom of the City kan syfta på:

Freedom of the City (utmärkelse) – en hedersutmärkelse

Se även
Key to the City – en hedersutmärkelse